Distrikt Paucartambo bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Paucartambo (Pasco), Distrikt in der Provinz Pasco (Region Pasco)
 Distrikt Paucartambo (Paucartambo), Distrikt in der Provinz Paucartambo (Region Cusco)